Hirak est un mot arabe signifiant étymologiquement . Il désigne des mouvements de contestations populaires dans les pays du monde arabe.
Il a servi notamment à désigner :
 le mouvement du Sud, manifestations (2009) puis le mouvement politique issu de celui-ci, au Yémen ;
 Mouvement populaire irakien, parti politique irakien fondé en 2011 ;
 le mouvement populaire du Rif, au Maroc, depuis 2016 ;
 les manifestations de 2019-2020 en Algérie, commencées le  pour protester dans un premier temps contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un  mandat puis pour le départ du régime et un changement du système politique en place.

Voir aussi 
 Harak